Wegegeld steht für
 Wegzoll
 die Entschädigung von Ärzten bei Besuchsleistungen, siehe Hausbesuch
 die Entschädigung von Zahnärzten bei Besuchsleistungen, siehe Besuche/Aufsuchende Betreuung